Pablo Herrera – calciatore costaricano
 Pablo Herrera – cantante cileno
 Pablo Herrera – giocatore di beach volley spagnolo